Aramecina är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Valle, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Tegucigalpa. Aramecina ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aramecina är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro de Toncontín,  meter över havet,  km öster om Aramecina. Runt Aramecina är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Caridad,  km norr om Aramecina. Omgivningarna runt Aramecina är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är oktober, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Valle